Ива́н Тихоми́ров:
 Тихомиров, Иван Александрович (1852—1928) — русский писатель, исследователь русских летописей.
 Тихомиров, Иван Арсентьевич (1921—2010) — советский специалист в области ядерной физики, доктор физико-математических наук, профессор.
 Тихомиров, Иван Васильевич (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Тихомиров, Иван Михайлович (в монашестве Савва; 1819—1896) — епископ Русской православной церкви, церковный археолог.
 Тихомиров, Иван Николаевич (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тихомиров, Иван Петрович (1876—1938) — протоиерей, священномученик.